Het Veikkausliiga 2005 was het 75ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op donderdag 28 april 2005 en eindigde met de 26ste en laatste speelronde op zaterdag 15 oktober 2005. 

MyPa-47 Anjalankoski won de eerste landstitel uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van trainer-coach Ilkka Mäkelä had zeven punten voorsprong op achtervolger HJK Helsinki van wie op de laatste speeldag met 1-0 werd verloren door een treffer in de 17de minuut van Mika Nurmela, oud-speler van onder meer sc Heerenveen.

De club AC Allianssi uit Vantaa verloor de licentie na het seizoen vanwege verdachte zaken die zich hadden afgespeeld tijdens de wedstrijd tegen FC Haka, die met 0-8 verloren ging. Allianssi degradeerde daarom naar de Ykkönen het volgend seizoen.

RoPS Rovaniemi eindigde als dertiende en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen tegen Vaasa PS, de nummer twee uit de Ykkönen. Op de 0-0 in Vaasa volgde een 1-1 gelijkspel in Rovaniemi, waardoor Vaasa PS op basis van een uitdoelpunt promoveerde naar de hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen MyPa plaatst zich voor de UEFA Champions League 2006/07  (eerste kwalificatieronde)
HJK Helsinki en bekerwinnaar FC Haka plaatsen zich voor de UEFA Cup 2006/07
Tampere United plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2006
AC Allianssi en TP-47 degraderen rechtstreeks naar Ykkönen
RoPS Rovaniemi speelt play-offs promotie/degradatie tegen Vaasa PS, de nummer twee uit de Ykkönen

Play-off promotie/degradatie

Vaasa PS wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
 MyPa-47
Janne Korhonen, Tuomo Könönen, Sampsa Timoska, Tero Taipale, Jukka Lindström, Tuomas Kuparinen, Niki Helenius, Saku Puhakainen, Tuomas Haapala , Kimmo Tauriainen, Aapo Kiljunen, Tero Karhu, Eetu Muinonen, Mika Hernesniemi, Toni Huttunen, Niklas Tarvajärvi, Hugo Miranda, Mikko Mäkelä, Tuomas Kansikas, Antti Lappalainen, Aleksei Kangaskolkka, Marco Manso, Petteri Kaijasilta en Adriano. Trainer-coach: Ilkka Mäkelä.

Prijzen
Beste speler
 Adriano (MyPa-47)
Beste nieuwkomer
 David Carlsson (IFK Mariehamn)
Beste doelman
 Mikko Kavén (Tampere United)
Beste verdediger 
 Diego Corpache (FC Inter Turku)Beste middenvelder:
 Tuomas Haapala (MyPa-47)
Beste aanvaller
 Adriano (MyPa-47)Beste coach
 Ilkka Mäkelä (MyPa-47)

Zie ook
Beker van Finland 2005
Fins voetbalelftal in 2005

2005
Competitievoetbal 2005